Премия «Спутник» за лучшую песню (), присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую песню.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

См. также 
  Премия «Оскар» за лучшую песню к фильму
  Премия «Золотой глобус» за лучшую песню

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

м
Кинопремии за лучшую песню